Яков Казак (; 1 августа 1985) — белорусский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Начал карьеру в минском «Локомотиве», где играл в основном за дубль. После выступал в Первой лиге за «Барановичи» и «Руденск».

В 2011 году — игрок «Славии-Мозырь», которой помог выиграть Первую лигу 2011 года.

В январе 2013 года перешёл в «Слуцк», но уже в апреле покинул этот клуб и присоединился к «Сморгони».

В феврале 2014 года подписал контракт с клубом «Смолевичи-СТИ», который покинул по завершении сезона 2014.

Статистика

Достижения 
 Победитель Первой лиги Белоруссии: 2011

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК СКВИЧ (II)
Игроки ФК «Торпедо» Минск
Игроки ФК «Барановичи»
Игроки ФК «Руденск»
Игроки ФК «Славия-Мозырь»
Игроки ФК «Сморгонь»
Игроки ФК «Смолевичи»